Vianen est le nom de deux localités néerlandaises :

 Vianen, village de la commune de Cuijk, dans le Brabant-Septentrional,
 Vianen, commune d'Utrecht, situé dans la province de la Hollande-Méridionale jusqu'en 2002.

Homonymie de toponyme